Al-Rumaitha District är ett distrikt i Irak.   Det ligger i provinsen Al-Muthanna, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Bagdad.

Följande samhällen finns i Al-Rumaitha District:

 Ar Rumaythah

I övrigt finns följande i Al-Rumaitha District:

 Kullar:

 Īshān ad Dihlīz (en kulle)
 Īshān Aḑḩīlah (en kulle)
 Īshān al Ḩamrah (en kulle)
 Īshān al Ḩamrah (en kulle)
 Īshān al Ḩasan (en kulle)
 Īshān al Jarin (en kulle)
 Īshān al Yanrūz (en kulle)
 Īshān aş Şakhar (en kulle)
 Īshān Mankhal (en kulle)
 Īshān Ruţūnah (en kulle)
 Jār al Ḩalūl (en kulle)
 Maftūl Dahsh (en kulle)
 Tall al Bāwīyah (en kulle)
 Tall al Jur‘ah (en kulle)
 Tall Gurayn (en kulle)
 Tall Iḑbay‘āt (en kulle)
 Tall Imjayhīl (en kulle)
 Tall Khuraymah (en kulle)
 Tall Lahbībah (en kulle)

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Al-Muthanna